Alexandria d'Aracòsia, ciutat fundada suposadament per Alexandre el Gran
 Alexandria de Pàrtia, ciutat fundada suposadament per Alexandre el Gran
 Alexandròpolis (Tràcia), capital del districte administratiu d'Hebros a Tràcia